Томова може да се отнася за:
 Анна Томова-Синтова (р. 1941), българска певица
 Веселина Томова (р. 1961), българска журналистка
 Виктория Томова (р. 1995), българска тенисистка
 Екатерина Томова (р. 1946), българска писателка
 Лиляна Томова (р. 1946), българска лекоатлетка
 Малина Томова (1950-2011), българска писателка
 Райна Томова (?), българска сценаристка
 Татяна Томова (р. 1959), българска актриса